Adrian Moorhouse – ex nuotatore britannico
 Anna Moorhouse – calciatrice inglese
 George Moorhouse – calciatore statunitense
 Jocelyn Moorhouse – regista, sceneggiatrice e produttrice cinematografica australiana
 Robert Moorhouse Coleman III – attore statunitense